La rémanence est une notion employée dans plusieurs domaines :

 en magnétisme, voir Rémanence thermomagnétique ;

 en géomagnétisme, voir Paléomagnétisme ;

 en astronomie, voir Rémanent de supernova ;

 en informatique, un support de stockage ou un composant mémoire peut conserver ses données même lorsque l'alimentation électrique est coupée. Exemples : disque dur, mémoire non volatile, mémoire flash ;

 en science des matériaux, les  (DRC) ou à la traction (DRT) sont des caractéristiques fréquemment employées pour les élastomères, en particulier pour les joints. Les DRC/DRT font partie des exigences du cahier des charges. Elles doivent être minimales (l'élasticité du matériau intervient) après la suppression de la contrainte, avant et surtout après vieillissement, pour assurer l'étanchéité d'une pièce. La formulation permet de les modifier ;

 en psychophysiologie : Evoque la propriété de certaines sensations de subsister après la disparition de l'excitation qui leur a donné naissance. (Par exemple : rémanence des images visuelles lors d'un choc post-traumatique) ;

 en médecine vétérinaire, elle désigne la capacité d'une substance active (herbicide, insecticide ...) à exercer son action longtemps après son application. C'est un critère essentiel pour le choix du traitement ;

 en optique, elle désigne une image rémanente.

Notes et références